Chiesa della Madonna di Livorno
Chiesa della Madonna di Salaiola, frazione di Arcidosso